

Musica 
 La figlia del diavolo, opera lirica del 1954 composta da Virgilio Mortari

Cinema 
 La figlia del diavolo, film del 1952 diretto da Primo Zeglio

Televisione 
 La figlia del diavolo, film del 1973 diretto da Jeannot Szwarc